Girard steht für:

 Girard (Georgia), Ort im Burke County, Georgia
 Girard (Illinois), Stadt im Macoupin County, Illinois
 Girard (Kansas), Stadt im Crawford County, Kansas
 Girard (Louisiana)
 Girard (Michigan), Ort im Branch Couty, Michigan
 Girard (Ohio), Stadt im Trumbull County, Ohio
 Girard (Pennsylvania), Ort im Erie County, Pennsylvania
 Girard (Texas), Census-designated place im Kent County, Texas

 Girard (Castries), Siedlung von Castries, St. Lucia

Girard ist ein Familienname, siehe Girard (Familienname)

Siehe auch:
 Gerard
 Girard I. (Roussillon) († 1113), Kreuzritter und Graf von Rosselló
 Girard II. (Roussillon) († 1172), Graf von Rosselló
 Girard-Bucht, Bucht an der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Girard-Turbine, ein Wasserturbine
 Girard de Soucanton
 Girard Township
 Girardi